John Robinson kan syfta på bland andra:

* John Robinson (1650–1723), engelsk diplomat och biskop
 John Robinson (född 1985), amerikansk skådespelare
 John A.T. Robinson (1919–1983), engelsk teolog och biskop
 John S. Robinson (1804–1860), amerikansk politiker